Sirah steht für:
 Sira(h), literarische Gattung der islamischen Historiographie, siehe as-Sīra an-Nabawīya
 Sirah (Rapperin) (auch Sirah One; * 1988), US-amerikanische Rapperin

Siehe auch:
 Sira
 Syra
 Syrah